Nicolas Muller peut désigner :
 Nicolas Müller (1989-), un joueur de squash suisse ;
 Nicolás Muller (1913-2000), un photographe espagnol d'origine hongroise ;
 Nicolas Müller (1982-), un snowboardeur suisse.

Voir aussi 
 Nicolai Müller (1987-), un footballeur international allemand